El nombre de Iglesia de Santa María Magdalena o Iglesia de la Magdalena es el nombre de varios edificios cristianos dedicados a María Magdalena, discípula de Jesús de Nazaret.

En Europa

España

Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Alcalá de Henares;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Almería;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Bilbao;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Campillo de Ranas;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Córdoba;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Ceuta;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Dos Hermanas;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Granada;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Getafe;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Gijón;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Jaén;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia ortodoxa rusa en la ciudad de Madrid;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Mascaraque;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Matapozuelos, Valladolid;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Menasalbas;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Meres;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Ollería;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Plencia;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Rucandio;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Sevilla;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Tarazona;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Toledo;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en el pueblo de Torrelaguna;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Tronchón;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Tudela;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Valladolid;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Villaviciosa;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Zamora;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Zaragoza;

Francia 

Iglesia de la Madeleine, en París;

Israel 

Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia ortodoxa en la ciudad de Jerusalén;

Italia 
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Anghiari;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Bolzano;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Pisa;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Roma;
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Siena;

México 
Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia catolíca en la ciudad de Huixquilucan, Estado de México.
Ex-convento de Santa María Magdalena, iglesia conventual y exconvento católico en la ciudad de San Martín Texmelucan, Puebla.

Reino Unido 
 Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia en Hucknall, Nottinghamshire;

Ucrania 
 Iglesia de Santa María Magdalena, iglesia católica en la ciudad de Lviv;